XIX Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 19-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 2010/2011 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2010/2011 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2010/2011 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2010/2011 на сайте хоккейного клуба «Днепр−Метеор» и «Днепровские Волки» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2010/2011 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2010/2011 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2010/2011 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2010/2011 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2010/2011 на сайте «Elite Prospects» 

2010/2011
2010 год в хоккее
2011 год в хоккее